Róbert Döme (né le  à Senica en Tchécoslovaquie - aujourd'hui en Slovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière en club
Après avoir effectué trois saisons dans la ligue internationale de hockey, Döme est choisi par les Penguins de Pittsburgh au premier tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1997 ( au total).
Il réalise une trentaine de parties pour les Penguins au cours de la saison 1997-1998 de la LNH puis 22 matchs en 1999-2000.
Au cours de la saison 2002-2003 de la LNH il joue pour les Flames de Calgary puis quitte à la fin de la saison l'Amérique du Nord et la Ligue nationale de hockey pour rejoindre les championnats européens.

Döme réalise alors deux saisons en Suède puis en 2005-06 en Allemagne. En , il signe un contrat de deux ans avec le club suédois de MODO hockey mais à la fin de la saison 2006-07, il quitte la Suède pour rejoindre le club du HC Slovan Bratislava. L'équipe de Döme remporte le titre de champion des séries en 2007-2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 || Grizzlies de l'Utah || LIH || 56 || 10 || 9 || 19 || 28 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|rowspan="2"|1996-1997 || Ice Dogs de Long Beach || LIH || 13 || 4 || 6 || 10 || 14 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|Thunder de Las Vegas || LIH || 43 || 10 || 7 || 17 || 22 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1997-1998 || Crunch de Syracuse || LAH || 36 || 21 || 25 || 46 || 77 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1997-1998 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 30 || 5 || 2 || 7 || 12 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1998-1999 || Crunch de Syracuse || LAH || 48 || 18 || 17 || 35 || 70 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1998-1999 || Aeros de Houston || LIH || 20 || 2 || 4 || 6 || 24 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1999-2000 || Penguins de WBS || LAH || 51 || 12 || 26 || 38 || 83 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1999-2000 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 22 || 2 || 5 || 7 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|rowspan="2"| 2000-2001 || HC Oceláři Třinec || Extraliga || 5 || 0 || 3 || 3 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|HC Kladno || Extraliga || 29 || 9 || 12 || 21 || 57 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2001-2002 || Penguins de WBS || LAH || 39 || 9 || 8 || 17 || 53 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|rowspan="2"|2002-2003 || Flames de Saint-Jean || LAH || 56 || 27 || 29 || 56 || 41 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Flames de Calgary || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|2003-2004 || Lock Monsters de Lowell || LAH || 13 || 5 || 7 || 12 || 19 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2003-2004 || Södertälje SK || Elitserien || 28 || 10 || 19 || 29 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2004-2005 || Södertälje SK || Elitserien || 50 || 12 || 10 || 22 || 92 || 10 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2005-2006 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 48 || 12 || 23 || 35 || 80 || 4 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
| 2006-2007 || MODO hockey || Elitserien || 50 || 13 || 10 || 23 || 66 || 20 || 6 || 8 || 14 || 55
|-
|2007-2008 || HC Slovan Bratislava || Extraliga Slo. || 37 || 14 || 21 || 35 || 28 || 17 || 5 || 8 || 13 || 33
|-
|2008-2009 || HC Slovan Bratislava || Extraliga Slo. || 45 || 24 || 24 || 48 || 75 || 12 || 2 || 6 || 8 || 6
|-
|2009-2010 || HC Dukla KAV Hurban Senica || 1. Liga || 6 || 1 || 4 || 5 || 4 ||  ||  ||  ||  || 

| 53 || 7 || 7 || 14 || 12 ||  ||  ||  ||  ||

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1979
Joueur slovaque de hockey sur glace
Entraîneur slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (LIH)
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du HC Kladno
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du Södertälje SK
Joueur du MODO hockey
Joueur du HC Slovan Bratislava
Attaquant de hockey sur glace